Хода
 ХОДА

 Хода Євген Григорович — український промисловий менеджер, інженер і винахідник в галузі машинобудування.
 Хода Леонід Олексійович (* 1975) — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Герой України.